Данил Владимирович Волков () — российский политик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созывов.

Биография 
Родился 18 декабря 1975 в Красноярске. До избрания в госдуму занимал пост первого заместителя гендиректора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городская реклама и информация», курировал работу управления экономической безопасности и управления мониторинга объектов наружной рекламы и информации.

Вице-президент Межрегионального союза профессиональных строителей. Входит в координационный совет московского отделения ОНФ. С 2010 член ЕР.

Депутат госдумы 
4 декабря избран в государственную думу 6-го созыва.

Примечания

Ссылки 
 Данил Владимирович Волков на сайте Государственной Думы
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва